76 км — остановочный пункт Ярославского направления Московской железной дороги в Сергиево-Посадском районе Московской области. 

Открыта в 1940 году, расположена в 76,4 км от Ярославского вокзала г. Москвы.

Беспересадочное сообщение осуществляется (самые дальние точки на август 2015 года) по радиальному направлению до Москвы-Пасс.-Ярославской и до Балакирево (станция СЖД).

Описание 
Две боковые платформы, с кассовым павильоном на платформе в сторону Москвы. Касса почти не работает, пассажиры могут напечатать себе билет в специальных автоматах. Платформа оборудована безопасным переходом на другую сторону через пути. В 2020 году обе платформы были реконструированы :выложена новая плитка и покрашены перила на всей платформе. Присутствуют лавочки и урны. Для защиты пассажиров от дождя есть специальное укрытие на платформе в сторону Александрова. Турникеты отсутствуют. Платформой в основном пользуются дачники и местные жители.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание движения электропоездов на сервисе Яндекс.Расписания

Железнодорожные станции и платформы Сергиево-Посадского района
Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги